Souffleur désigne notamment :

 un souffleur de verre, une personne qui fabrique des objets en verre en soufflant dans un tube d'acier ;
 un souffleur, une personne qui, au théâtre, rappelle leur texte aux comédiens lorsqu'ils ont un trou de mémoire ;
 une personne tirant à la sarbacane ;
 le Grand dauphin, également appelé Souffleur ; 
 un souffleur de feuilles, un appareil portatif de jardinage servant à éloigner les feuilles mortes.
 un souffleur ou geyser maritime, une formation naturelle littorale ;
 Le Souffleur, un geyser maritime de Saint-Leu à La Réunion ;
 La pointe du Souffleur, un cap de la Guadeloupe où se trouvent plusieurs geysers ;
 un souffleur ou boute-en-train est, en hippologie, un cheval mâle entier (non castré) servant dans les haras à détecter les juments en chaleur;
 Le Souffleur, un court-métrage français réalisé par Michael Viger en 1996 ;
 Le Souffleur, un film français réalisé par Guillaume Pixie en 2005 ;
 Le Souffleur, le char de la  blindée dans lequel servait Jean Gabin.
 Le Souffleur, un sous-marin français, construit de 1922 à 1924 et coulé en 1941.

Voir aussi 

 
 Le Souffleur de rêves, une série de bande dessinée.